Max Friberg (né le  à Skövde en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Skövde IK, il débute avec l'équipe première dans la Division 1 en 2009. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011, il est choisi au cinquième tour, en cent-quarante-troisième place au total par les Ducks d'Anaheim. Cette année-là, il intègre l'effectif professionnel du Timrå IK dans l'Elitserien. Il part en Amérique du Nord en 2013. Il est assigné par les Ducks aux Admirals de Norfolk, leur club ferme dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Ducks face aux Canucks de Vancouver.

Le , il est échangé au Canadiens de Montréal en retour du gardien Dustin Tokarski.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde junior 
2012 : termine meilleur buteur.
2012 : nommé dans l'équipe type.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009|| Skövde IK || Division 1|| 24|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Skövde IK || Division 1 || 36|| 12|| 18|| 30|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Skövde IK || Division 1 || 34|| 13|| 27|| 40|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Timrå IK || Elitserien || 48|| 5|| 5|| 10|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Timrå IK || J20 SuperElit || 2|| 2|| 2|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || IF Sundsvall Hockey || Allsvenskan || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Timrå IK || Elitserien || 55|| 8|| 8|| 16|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Admirals de Norfolk || LAH || 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Admirals de Norfolk || LAH || 74|| 17|| 23|| 40|| 55|| 10|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
| 2014-2015|| Admirals de Norfolk || LAH || 58 || 15 || 25 || 40 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| Ducks d'Anaheim || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2015-2016 || Gulls de San Diego || LAH || 25 || 5 || 12 || 17 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Ducks d'Anaheim || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 42 || 7 || 12 || 19 || 12 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 71 || 11 || 20 || 31 || 18 || 4 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2017-2018 || Frölunda HC || SHL || 52 ||4 || 13 || 17 || 20 ||6 || 2 ||0 ||2 ||0
|-
| 2018-2019 || Frölunda HC || SHL || 52 || 7|| 15||22 ||	14||16 || 8 ||8 || 16||	8
|-
| 2019-2020 || Frölunda HC || SHL ||50 || 8 || 12 || 20 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Frölunda HC || SHL ||52 || 13 || 16 || 29 || 18 || 7 || 0 || 5 || 5 || 0
|-
| 2021-2022 || Frölunda HC || SHL ||41 || 12 || 10 || 22 || 10 || 9 || 0 || 6 || 6 || 0
|-
|2022-2023 || Frölunda HC || SHL || || || || || || 

| 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2010 || Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 2|| 3|| 5|| 14|| +4|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 2|| 0|| 2|| 4|| +1|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 9|| 2|| 11|| 22|| +4||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde  || 7|| 0|| 2|| 2|| 0|| +5|| align="left"| Neuvième place

Références 

Naissance en novembre 1992
Naissance à Skövde
Joueur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Choix de repêchage du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Timrå IK
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du IF Sundsvall Hockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022